Bacia do rio Parnaíba, a bacia hidrográfica.
 Bacia sedimentar do Parnaíba, a bacia geológica sedimentar.